Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2013 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 24 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Deux semaines après leur finale à Roland-Garros, la paire Daniel Nestor - Kristina Mladenovic se retrouve de nouveau en finale.
 Daniel Nestor et Kristina Mladenovic battent Lisa Raymond et Bruno Soares en finale du tournoi. Il s'agit du premier succès de cette équipe dans un tournoi du Grand Chelem.

Parcours 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2013
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Tennis en Angleterre en 2013
Tennis en juin 2013
Tennis en juillet 2013